Departure ("partenza", "dipartita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Departure – film del 1986 diretto da Brian Kavanagh
Departure – film del 2001 diretto da Yosuke Nakagawa
Departure – film del 2015 diretto da Andrew Steggall

Musica 
The Departure – gruppo musicale indie rock britannico
 Departure – traccia dell'album In Search of the Lost Chord dei Moody Blues del 1968
Departure – album dei Journey del 1980
 Departure – traccia dell'album Inhabit dei Living Sacrifice del 1994
 Departure – traccia dell'album New Adventures in Hi-Fi dei R.E.M. del 1996
 Departure – traccia dell'album Ascendancy dei Trivium del 2005
Departure – album di Jesse McCartney del 2008
Departure – album di Taio Cruz del 2008

Televisione 
 Departure - serie televisiva del 2019